La pizza és un plat italià popular.

Pizza també pot referir-se a:

 Pizza (llenguatge de programació)